Ке́курный:

 Кекурный — мыс на берегу Чукотского моря.
 Кекурный — мыс в Приморском крае на берегу Японского моря.
 Кекурный — мыс в 70 километрах от Петропавловска-Камчатского.
 Кекурный — залив в Магаданской области на севере Охотского моря.
 Кекурный — остров в Охотском море.
 Кекурный — вулкан.

См. также 
 Кекур
 Кекура — коренное золото-серебряное месторождение в пределах Билибинского района Чукотского АО.
 Кекуры — группа из шести островов на северо-востоке Охотского моря в заливе Кекурный в Магаданской области.